Kenteng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kenteng (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,55, long 109,54), 
 Desa Kenteng (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,38, long 109,70), 
 Desa Kenteng (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,82, long 111,26), 
 Desa Kenteng (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,17, long 110,98), 
 Desa Kenteng (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,22, long 110,36), 

Robotskapade Indonesienförgreningar